Mauulo ist der Name verschiedener Orte in Osttimor:
 Mau-Ulo, ein Suco in der Gemeinde Ainaro
 Mau-Ulo (Ort), der Hauptort des gleichnamigen Sucos
 Mauulo 1, ein Stadtteil von Ainaro
 Mauulo 2, ein Stadtteil von Ainaro